Соммерс:

 Соммерс — скалистый остров в восточной части Финского залива.
 Соммерс (маяк) — маяк, расположенный на острове Соммерс в Финском заливе.
 Соммерс, Анджела — американская порноактриса и эротическая модель.
 Соммерс, Джоани (род. 1941) — американская певица и актриса.
 Соммерс, Кристина Хофф (род. 1950) — американская писательница.
 Соммерс, Сесиль — американская футуристка.
 Соммерс, Стивен — американский сценарист, режиссёр, продюсер и актёр.

См. также